De Backer (promotiematerialen), Nederlands bedrijf van promotiematerialen (waaronder modelauto's)
 De Backer (passementweverij), Belgisch bedrijf van passementen

Personen
 De Backer, Belgisch adelsgeslacht
 Aloys De Backer, Belgisch volksvertegenwoordiger
 Bert De Backer, Belgisch wielrenner
 Charles De Backere, Belgisch atleet
 Dorien De Backer, personage uit de serie Thuis
 Jacob de Backer, Zuid-Nederlands schilder
 Jonas De Backer, Belgisch mountainbiker
 Pascale De Backer, personage uit de serie F.C. De Kampioenen
 Peter de Backer, Belgisch carambolespeler
 Philippe De Backer, Belgisch parlementslid
 Rika De Backer, Belgisch politica
 Roger De Backer, Belgisch schilder